KSFO peut faire référence à :
 le code OACI de l'aéroport international de San Francisco, en Californie ;
 , station de radio américaine de la ville de San Francisco.